Hydrocotyle dahlgreni är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Nelson Rose och James Francis Macbride. Hydrocotyle dahlgreni ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
dahlgreni